Abantíades ou Abântidas é o nome patronímico que se aplica, na mitologia grega, a qualquer descendente de Abas, filho de Linceu, sendo usado mais especificamente para designar:
 Perseu, bisneto de Abas,
 Acrísio, filho de Abas.

As mulheres, também descendentes de Abas, designavam-se, por sua vez, como Abantias ou Abântias. Geralmente referimo-nos, nesse caso, a:
 Dánae
 Atalanta (mitologia)

Abantiades também é um genus de mariposas da família Hepialidae.

Desambiguação
Abantíades